Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es US Open férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő az osztrák Dominic Thiem volt, aki ebben az évben csuklósérülése miatt nem indult el. A világelső Novak Đoković a torna megnyerése esetén az open era második olyan versenyzője lehetett volna Rod Laver 1969-es eredménye után, aki az egy éven belüli Grand Slamet teljesíti. Elsőségével egyben 21. Grand Slam-győzelmét szerezte volna meg, amellyel beérte volna Roger Federert és Rafael Nadalt.

A győzelmet az orosz Danyiil Medvegyev szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–4, 6–4 arányban legyőzte Novak Đokovićot, így Đokovićnak ezúttal nem sikerült a tenisztörténelmi eredményeket megvalósítania.

A magyar teniszezők közül a világranglistán elfoglalt helye alapján Fucsovics Márton indulhatott, és az első körben esett ki.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7.csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla és eredmények

F1